Konfederacja grodzieńska (1609–1610) – konfederacja wojska litewskiego
 Konfederacja grodzieńska (1793) – konfederacja przy majestacie Stanisława Augusta Poniatowskiego